

Niemcy 
 Lauben – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Lauben – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Zobacz też 
 Laube